Bambi – film della Disney del 1942
 Bambi 2 - Bambi e il Grande Principe della foresta – film Disney del 2006, midquel del film del 1942
 Bambi, la vita di un capriolo – romanzo di Felix Salten del 1923, ispiratore dei film della Disney
 Bambi –  circoscrizione rurale della Tanzania situata nel distretto di Kati
 Bambi – premio dei media e della televisione
 Bambi –  writer britannica, il cui lavoro si concentra sull'identità femminile contemporanea e sul suo rapporto con la cultura patriarcale
 Bambi – protagonista del romanzo di Felix Salten
 Bambi – protagonista degli omonimi film della Disney
 Bambi – bond girl personaggio di James Bond
 Bambi – azienda di produzione alimentare serba
 15845 Bambi – asteroide della fascia principale
 Alfredo Bambi – attore teatrale e drammaturgo  italiano
 Bambi – EP di Byun Baek-hyun del 2021
 Effetto Bambi - effetto studiato in Antropologia riguardante la percezione degli esseri viventi in chiave antropomorfica